Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2007/2008 годов начался 18 октября 2007 года и закончился 13 мая 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com 

2007/2008
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2007 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008